

Sigle
 Convention des Marchandises par Route

Chimica
 CMR – materiale cancerogeno, mutageno o dannoso per la riproduzione

Codici 
 CMR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Houssen, Colmar, Francia
 cmr – codice ISO 639-3 della lingua mro-khimi chin

Scienze e tecnologia 

Clinical Microbiology Reviews – Rivista accademica di microbiologia clinica
CMR – Colossal magnetoresistance o in italiano Magnetoresistenza colossale, proprietà di alcuni materiali
CMR – conventional magnetic recording, si tratta di una tecnologia utilizzata nei Dischi rigidi